Watterson ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Watterson (* 1958), US-amerikanischer Comiczeichner
 Harvey Magee Watterson (1811–1891), US-amerikanischer Politiker
 Henry Watterson (1840–1921), US-amerikanischer Politiker
 John Ambrose Watterson (1844–1899), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof der katholischen Kirche
 Mike Watterson (1942–2019), englischer Snookerspieler und -kommentator sowie Sportpromoter und -manager

Siehe auch:
 Waterson